Wheaton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Wheaton Township (Missouri)
 Wheaton Township (North Dakota)
 Wheaton Township (South Dakota)